Heracleum armoricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexandre Boreau och Carl Fredrik Nyman. Heracleum armoricum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
armoricum